Сутгоф — немецкая фамилия.

 
 Сутгоф, Иван Ефимович (?—1806) — генерал-майор.
 Сутгоф, Николай Иванович (1765—1836) — генерал-майор.
 Сутгоф, Павел Иванович — Георгиевский кавалер (подполковник; № 6288; 11 декабря 1840).
 Сутгоф, Эдуард Романович (1838—1904) — потомственный почетный гражданин, коллекционер, псковский городской голова (1887—1904).